O Aghstafa (, Aghstev; ; , Akstafa) é um rio que corre pela Armênia e pelo Azerbaijão, um afluente do Rio Kura.
O rio corre por 121 km, com uma bacia de drenagem de 2500 km2. Ao longo do rio, estão as cidades de Dilijan, Ijevan, Gazakh e Agstafa.

Rios da Arménia
Rios do Azerbaijão
Rios internacionais da Ásia